Джейк Эванс (; род. 2 июня 1996, Торонто) —  канадский хоккеист, центральный нападающий клуба «Монреаль Канадиенс».

Карьера 
На драфте НХЛ в 2014 году был выбран в 7-м раунде под общим 207-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». После выбора на драфте он в течение четырёх сезонов играл за «Нотр-Дам Файтинг Айриш», команду представляющую Университет Нотр-Дам.

9 апреля 2018 года подписал с «Монреалем» двухлетний контракт новичка. Он продолжил свою карьеру в фарм-клубе «Канадиенс» «Лаваль Рокет», за который отыграл два сезона. Дебютировал в НХЛ 6 февраля 2020 года в матче с «Анахайм Дакс», который «Монреаль» выиграл в овертайме со счётом 3:2. 10 февраля в матче с «Аризоной Койотис» забросил свою первую шайбу в НХЛ; «Канадиенс» проиграли со счётом 3:2.

3 октября 2021 года подписал с «Монреалем» новый трёхлетний контракт.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Сент-Майклс Баззерс»
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (хоккей)
Игроки «Лаваль Рокет»
Игроки «Монреаль Канадиенс»